Ферберн има више значења:
 Ферберн (Џорџија)
 Ферберн (Јужна Дакота)